Гине — фамилия:
 Гине, Александр Васильевич (1830—1880) — русский художник.
 Гине, Борис Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3897; 26 ноября 1826.
 Гине, Клеофаст Доминикович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8642; 26 ноября 1851.
 Гине, Яков Егорович (1769—1813) — Георгиевский кавалер; полковник; № 2214; 26 ноября 1810.

Примечания

См. также 
 Гинея